O Campeonato Árabe de Futsal de 2008 foi a quarta edição do Campeonato Árabe de Futsal, realizada na cidade de Port Said no Egito.

Fase de Grupos

Grupo A

Grupo B

Fase Final

Semis-finais

Disputa do 3º Lugar

Finalíssima

Premiações 

Competições da UAFA